Иоганн Август Эберхард (; 31.08.1739, Хальберштадт, Германия — 06.01.1809, Галле, Германия) — немецкий философ, протестантский теолог, лингвист. Автор одной из первых новоевропейских историй философии «Всеобщая история философии» (1788).

Ученик Хр. Вольфа.
Учился богословию в Ун-те Галле, где с 1778 года был профессором философии. Член Берлинской академии наук (1786).
Учеником его был Ф. Д. Э. Шлейермахер.

Сперва был учителем, а с 1763 года — пастором. Тайный советник с 1805 года.

 Избранные публикации
 Allgemeine Theorie des Denkens und Empfindens, 2nd ed. (Berlin: C. F. Voss, 1786).
 Allgemeine Geschichte der Philosophie (Halle 1788).
 Vorbereitung zur natürlichen Theologie (Halle 1781).
 Sittenlehre der Vernunft (Berlin 1781).
 Theorie der schönen Wissenschaften (Halle 1783).

Примечания

Ссылки 

 https://www.britannica.com/biography/Johann-August-Eberhard 
 Эберхард в The American Cyclopædia

Литература 
  Райхерт К. "Досократовская философия" Иоганна Августа Эберхарда // Sententiae. 2012. № 1 (26). С. 110-120.

Философы Германии
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Прусской академии наук